Second Hand Rose steht für:

 Second Hand Rose (Lied), Song von James F. Hanley
 Second Hand Rose, englischer Name von Ershou meigui, chinesische Band